La Liga 1932 è stata la 12ª edizione del Campionato polacco di calcio e vide la vittoria finale del .

Classifica finale

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1932
Campionato polacco di calcio